Goldin (ros.: Гольдин Goľdzin, Голдин)
 Aleksander Goldin (ros.: Александр Владиленович Гольдин)
 Daniel Saul Goldin
 Nancy "Nan" Goldin